Кубок африканських націй 2008 року — 26-та континентальна футбольна першість, організована Африканською конфедерацією футболу. Змагання проходили з 20 січня по 10 лютого 2008 року у Гані.

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф 
{| width="100%"
|- align="left"
|

Бомбардири

Посилання 
 Coup d'Afrique.com  

2008
2008 у футболі
Міжнародні футбольні змагання в Гані
Січень 2008
Лютий 2008